Som () – rosyjski niszczyciel z przełomu XIX i XX wieku. Okręt został zwodowany 27 lipca 1899 roku w brytyjskiej stoczni Cammell Laird w Birkenhead, a do służby w Marynarce Wojennej Imperium Rosyjskiego został wcielony w marcu 1900 roku, z przydziałem do Floty Bałtyckiej. W 1902 roku nazwę jednostki zmieniono na „Bojewoj” (ros. „Боевой”). Niszczyciel został przerzucony na Daleki Wschód, gdzie wszedł w skład Eskadry Oceanu Spokojnego. Podczas wojny rosyjsko-japońskiej jednostka została samozatopiona w styczniu 1905 roku w Port Artur, by uniknąć przejęcia przez Japończyków.

Projekt i budowa 
„Som” został zamówiony i zbudowany w Wielkiej Brytanii, a jego projekt bazował na jednostkach tej klasy budowanych w brytyjskich stoczniach. Okręt zbudowany został w stoczni Cammell Laird w Birkenhead (numer stoczniowy 637). Stępkę jednostki położono jesienią 1898 roku, a zwodowany został 27 lipca 1899 roku.

Dane taktyczno-techniczne 
Okręt był niewielkim, czterokominowym niszczycielem. Długość na wodnicy wynosiła 64,92 metra, szerokość 6,55 metra i maksymalne zanurzenie 2,92 metra. Wyporność normalna wynosiła 350 ton, zaś pełna 412 ton. Okręt napędzany był przez dwie pionowe maszyny parowe potrójnego rozprężania o łącznej mocy 6000 KM, do której parę dostarczały cztery kotły Laird. Dwuśrubowy układ napędowy pozwalał osiągnąć prędkość 27,5 węzła. Okręt mógł zabrać zapas węgla o maksymalnej masie 80 ton, co zapewniało zasięg wynoszący 1578 Mm przy prędkości 15 węzłów.

Uzbrojenie artyleryjskie okrętu stanowiły: umieszczone na dziobie pojedyncze działo kalibru 75 mm L/48 Canet oraz pięć pojedynczych dział trzyfuntowych Hotchkiss M1885 L/40 kalibru 47 mm. Jednostka wyposażona była w dwie pojedyncze obracalne nadwodne wyrzutnie torped kalibru 381 mm, umieszczone na pokładzie za drugim i czwartym kominem.

Załoga okrętu liczyła 62 oficerów, podoficerów i marynarzy.

Służba 
„Som” został wcielony do służby w Marynarce Wojennej Imperium Rosyjskiego w marcu 1900 roku. Jednostka weszła w skład Floty Bałtyckiej. W marcu 1902 roku nazwę okrętu zmieniono na „Bojewoj” (ros. „Боевой”). Między 1902 a 1903 rokiem niszczyciel został przerzucony na Daleki Wschód.

W momencie wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej jednostka wchodziła w skład 1. Flotylli Niszczycieli I Eskadry Oceanu Spokojnego, stacjonując w Port Artur. Między  a  1904 roku podczas sztormowej pogody na redzie Port Artur uszkodzeń w kolizjach doznały niszczyciele „Bojewoj”, „Stierieguszczij”, „Rastoropnyj” i „Skoryj”. Wieczorem  niszczyciele „Bojewoj”, „Biesszumnyj”, „Wynosliwyj”, „Grozowoj”, „Storożewoj”, „Rastoropnyj”, „Strasznyj” i „Smiełyj” wyszły z misją rozpoznawczą w rejon Wysp Elliota, a powracając starły się rankiem następnego dnia z okrętami japońskimi osłaniającymi operację minowania redy Port Artur (bez utraconego „Strasznyja”). Następnie niszczyciele dołączyły do wychodzącego w morze zespołu z pancernikiem „Pietropawłowsk” z dowódcą I Eskadry admirałem Stiepanem Makarowem na pokładzie, który wkrótce zatonął z większością załogi na postawionej przez Japończyków minie. W nocy z  na  w zatoce Tahe doszło do bitwy między rosyjskimi niszczycielami „Bojewoj”, „Lejtienant Burakow” i „Grozowoj” a japońskimi torpedowcami z 14 dywizjonu wspartymi dwoma pomocniczymi kanonierkami. W trakcie walki rosyjskie okręty zostały zaatakowane od strony lądu przez pokładowe kutry parowe z pancerników „Mikasa” i „Fuji”, które z odległości 400 metrów wystrzeliły cztery torpedy, trafiając w śródokręcie „Lejtnanta Burakowa” (który zatonął mimo holowania przez „Grozowoja”) i w „Bojewoja”. Niszczyciel otrzymał trafienie na wysokości kotłowni dziobowej, jednak utrzymał się na wodzie i w dzień został przeholowany do Port Artur. Uszkodzenia jednostki okazały się poważne i nie zdążono ich naprawić przed upadkiem twierdzy.

Jednostka została samozatopiona w Port Artur poprzez odpalenie głowic torped w nocy z  na  1905 roku, by uniknąć przejęcia przez Japończyków.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okręty zbudowane w stoczni Cammell Laird
Rosyjskie niszczyciele z okresu wojny rosyjsko-japońskiej
Rosyjskie niszczyciele zatopione w czasie wojny rosyjsko-japońskiej
Samozatopione rosyjskie okręty
Statki i okręty zatopione na Morzu Żółtym